Okręty US Navy o nazwie USS  "Stromboli":
Pierwszy "Stromboli" był brygiem, noszącym wcześniej nazwę "Howard", który został zakupiony przez Marynarkę w 1846. Wziął udział w wojnie amerykańsko meksykańskiej jako część blokady morskiej. Został wycofany ze służby 6 września 1848 i sprzedany tego samego roku.
Drugi "Stromboli" nosił wcześniej nazwę "Spuyten Duyvil" i był okrętem torpedowym zbudowanym w 1864. Służył w czasie wojny secesyjnej.
Nazwę "Stromboli" nosił monitor USS "Wassuc" w 1869.
Stromboli